Daidō bezeichnet:
 Daidō (Ära), eine Ära nach japanischer Zeitrechnung (Nengō)

Personen:
 Daidō Moriyama (* 1938; mit Vornamen), japanischer Fotograf
 Tamaki Daidō (* 1966; mit Familiennamen), japanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Dido (Sängerin) (* 1971; Aussprache: [ˈdaɪdoʊ]), britische Sängerin und Songwriterin